Le Moto Ball Club de Valréas (MBC de Valréas) est l'un des six clubs de moto-ball du département de Vaucluse, basé à Valréas, dans l'Enclave des papes.

Le club
Créé en 1954, le MBCV est considéré comme un club historique du moto-ball français avec pas moins de 31 titres nationaux ainsi qu'une Coupe d'Europe des Clubs. C'est aussi un club formateur, avec deux générations dorées de jeunes : 2008-2009 et 2014-2016.

Le club aura vu passer de nombreux joueurs qui ont marqué l'histoire du moto-ball en France : Jean-Marie Seignour, Cédric Seignour, Gregory Granjon, Gérald Meyer, Frédéric Lemeunier, Gilles Soleilhac, Stéphane Verdini...

Club phare des années 1990 et 2000, le MBCV est en perte de vitesse depuis le dernier titre de Champion de France et la victoire en Coupe de France en 2014 : relégué en Élite 2 en 2016, le club de l'Enclave remonte en 2019 en Élite 1 et s'y maintient aujourd'hui tant bien que mal.

Palmarès

Élite 1 

 16x Champion de France (1959, 1975, 1977, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 et 2014).
 11x Vainqueur de la Coupe de France (1959, 1975, 1977, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2009 et 2014).
 4x Vainqueur du Trophée des Champions (2003, 2005, 2007 et 2010).

Élite 2 

 1x Vainqueur du Challenge Jean Meunier (2016).

U18 

 4x Champion de France (2008, 2009, 2014 et 2015).
 2x Vainqueur de la Coupe de France (2015 et 2016).

Effectif Élite 1

Effectif Élite 1 actuel

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Moto-ball

Lien externe 
 

Valreas
Valreas
Sport en Vaucluse
Enclave des papes
Sport motocycliste en France
Sport de ballon
Club champion d'Europe
Valréas